Владимир Кузьмич Кулагин (4 марта 1924 — 26 декабря 1980) — советский комсомольский и партийный деятель в городе Севастополе.

Биография 
Родился в 1924 году. Начал работать в 17 лет в июне 1941 года судовым электромонтёром в тылу в городе Поти.

С августа 1942 года по 1944 год участвовал в боях Великой Отечественной войны. Воевал на Сталинградском, Волховском, Карельском фронтах.

В 1944 году направлен в Севастополь на комсомольскую работу: был инструктором, затем — первым секретарём райкома комсомола Корабельного района. Окончив областную двухгодичную партийную школу в Симферополе работал заведующим отделом пропаганды и агитации Корабельного райкома партии, в 1952—1955 годах был первым секретарём Севастопольского горкома комсомола. На XVI съезде Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины в феврале 1954 избран членом ЦК ЛКСМУ. Был делегатом XII съезда комсомола в том же 1954 году. В 1955—1959 годах — на партийной работе: возглавлял партийные организации Нахимовского, затем Балаклавского районов. С 1959 года заведовал отделом коммунального хозяйства Севастопольского горисполкома, был первым заместителем председателя горисполкома.

Депутат Севастопольского горсовета с 1953 по 1980 год, член горкома партии. Занимался общественной деятельностью.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть».

Умер в 1980 году. Похоронен в Севастополе на кладбище Коммунаров.

Примечания

Литература 
 Е. И. Сорокина — Кулагин, Владимир Кузьмич // Энциклопедический справочник «Севастополь», 2000

Участники Сталинградской битвы
Депутаты Севастопольского городского совета
Делегаты съездов ВЛКСМ
Члены ЦК ЛКСМ Украины
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Члены Севастопольского горкома КП Украины
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ